Замысловский — русская фамилия.

Носители 
 Замысловский, Георгий Георгиевич (Егорович) (1872—1920) — российский политик, сын Егора Замысловского.
 Замысловский, Егор Егорович (1841—1896) — российский историк, отец Георгия Замысловского.